Banovci (gmina Veržej) – wieś w Słowenii, w gminie Veržej
 Banovci (żupania brodzko-posawska) – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Bebrina
 Banovci (żupania vukowarsko-srijemska) – wieś w Chorwacji, w żupanii vukowarsko-srijemskiej, w gminie Nijemci
 Vinkovački Banovci – wieś we wschodniej Chorwacji, w Sremie, w żupanii vukowarsko-srijemskiej, w gminie Nijemci
 Novi Banovci – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu sremskim, w gminie Stara Pazova
 Stari Banovci – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu sremskim, w gminie Stara Pazova